Le Sungri-05 était un véhicule tout-terrain construit par l'usine de Sungri Motor Plant en 1969. Le véhicule était une copie du Willys M38 américain qui a été utilisé pendant la guerre de Corée, certaines de ces jeeps ont été capturées et envoyées en Corée du Nord où le gouvernement a ordonné à l'usine de Sungri Motor Plant de produire une copie de la jeep, cependant, seulement 5 prototypes ont été construits et il n'est pas entré en production. Les premiers prototypes ont été construits une décennie après la guerre de Corée mais il n'est pas entré en production en raison du manque de matériaux.

Références 

Automobile des années 1960